

Fantascienza
Proculus – pianeta immaginario della saga di Stargate

Onomastica
Proculus – cognomen romano
Proculus – grafia latina del nome Procolo

Persone
Proculo – politico romano morto nel 393
Tito Ilio Proculo –  morto nel 281, usurpatore contro l'imperatore romano Probo

Pagine correlate
Procolo
San Procolo